Vouillé kan syfta på:
 Vouillé, Deux-Sèvres – en kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Vouillé, Vienne – en kommun i departementet Vienne i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike